Zoïle est un nom propre qui peut désigner :

 Zoïle, Zoïle d'Amphibolis, grammairien de la Grèce antique.
 Zoïle II (), roi dans les Royaumes indo-grecs.
 Zoïle († vers 301), ou Zoilus, jeune espagnol, et ses dix-neuf compagnons, martyrs à Cordoue sous l'empereur Dioclétien ; saints chrétiens fêtés le 27 juin.
 Zoïle (), préfet du prétoire de l'Empire byzantin.
 Annibale Zoilo (1537 - 1592), compositeur italien

Références